Rafael Alencar (João Pessoa, 18 de julho de 1978) é um ator brasileiro conhecido por atuar em filmes de sexo explícito do gênero homossexual. Realizou diversos trabalhos para produtoras americanas em sua carreira, como a Falcon e Raging Stallion Studios.

Biografia  
Rafael Alencar nasceu no estado da Paraíba, no Brasil. Alencar fala hebraico fluente, assim como alemão, espanhol e inglês. O ator teria mudado-se para Israel com os pais quando tinha dois anos. Antes de ser ator pornô, Alencar formou-se em odontologia em Campina Grande, aprendendo português, que não falava ainda. Ao formar-se, trabalhou por três anos em uma clínica no Brasil, até que começou a atuar como modelo para diversas marcas do exterior, como Calvin Klein. No Brasil, o ator ficou conhecido após posar nu para a revista pornográfica G Magazine.

Carreira
Em 2003, Alencar  foi descoberto pelo diretor de filmes pornográficos Kristen Bjorn. Desempenha principalmente papel de ativo, trabalhando com estudios como Studio 2000, Hot House Entertainment, Raging Stallion Studios, Ícarus e Lucas Entertainment.

Em seus filmes, o ator apenas filma em produções com camisinha, embora já tenha sido assediado para realizar filmes bareback.

Alencar é também  escritor, diretor, produtor e intérprete de diversas produções do estúdio Black Scorpion Entertainment. 

Em 2010, o ator foi indicado ao GayVN Awards Performer of the Year e Best Cum Shot. Em 2011, o ator venceu a premiação da International Escort Awards como Escort of the Year.
Atualmente, o ator vive em Manhattan, Nova Iorque.

Filmografia selecionada 
Videos
 2003 - Men Amongst The Ruins de Kristen Bjorn (Kristen Bjorn Video, Estados Unidos)
 2003 - 8 Inches de Max Julien (Marcostudio, Brasil)
 2003 - Ace In The Hole (Studio 2000, Estados Unidos)
 2003 - Penetrados (Entiendes, Espanha)
 2004 - ParaShooter de Kristen Bjorn (Kristen Bjorn Video, Estados Unidos)
 2004 - Bad Boys Club 1 de Doug Jeffries, Derek Kent et John Travis (Studio 2000, Estados Unidos)
 2004 - Kolbenfresser (Oil Change 2) de Jörg Andreas (Cazzo Films, Alemanha)
 2004 - Smoking Pistons (Oil Change 2) de Jörg Andreas (Cazzo Films, Alemanha)
 2004 - The American Lover (Pau Brasil Productions, Brasil)
 2004 - Getting it Straight (Falcon, Estados Unidos)
 2004 - Gored (Studio 2000, Estados Unidos) 
 2005 - The American Lover (Icaro Studios, Brasil)
 2005 - In The Jeans de Mike Donner (Studio 2000, Estados Unidos)
 2005 - Hard as Wood (Monster Bang 7) de Michael Brandon e Chris Ward (Raging Stallion, Estados Unidos)
 2005 - Machos Ibericos de Entiendes - Espanha
 2005 - Play On (Studio 2000, Estados Unidos)
 2005 - Weekend Blowout (Studio 2000, Estados Unidos)
 2005 - Dreams of Rafael (Black Scorpion, Estados Unidos)
 2005 - Blond Fight (Black Scorpion, Estados Unidos)
 2006 - Obsession (Black Scorpion, Estados Unidos)
 2006 - The American Lover (All World Video, Estados Unidos)
 2006 - Bar Trade (Studio 2000, Estados Unidos)
 2006 - Manhunt 2.0 de Steven Scarborough (Hot House, Estados Unidos)
 2006 - Fistpack 6: Can Openers de Chris Ward (Raging Stallion, Estados Unidos)
 2006 - Ass Quest 2 de Michael Brandon (Raging Stallion, Estados Unidos)
 2007 - Hunger (Black Scorpion, Estados Unidos)
 2008 - Men Island (Black Scorpion, Estados Unidos)
 2008 - Jock Strap (Hot House, Estados Unidos)
 2008 - Orgies of Black Scorpion (Black Scorpion, Estados Unidos)
 2008 - King Size (Hot House, Estados Unidos)
 2008 - Return to Fire Island de Lucas Entertainment
 2009 - Return to Fire Island 2 de Lucas Entertainment
 2009 - Wall Street de Lucas Entertainment
 2009 - Kent North Collection (Hot House, Estados Unidos)
 2009 - Verboten (Hot House, Estados Unidos)
 2009 - Black and Blue (Hot House, Estados Unidos)
 2009 - Blue (Hot House, Estados Unidos)
 2009 - Ace Hanson Superstar (Studio 2000, Estados Unidos)
 2009 - Grunts de Raging Stallion
 2009 - Humongous Cock 1 de Raging Stallion
 2009 - Pounding The Pavement de Lucas Entertainment
 2009 - Cock Cribs de Lucas Entertainment
 2009 - Paris Playboys de Lucas Entertainment
 2009 - Lust de Lucas Entertainment
 2009 - Kings of New York de Lucas Entertainment
 2009 - Passion de Lucas Entertainment
 2009 - Men in Stockings de Lucas Entertainment
 2009 - Return to Fire Island 2 de Lucas Entertainment
 2009 - Revenge de Lucas Entertainment
 2010 - Heat Wave de Lucas Entertainment
 2010 - Show Case de Lucas Entertainment
 2010 - Pissed On de Lucas Entertainment
 2010 - The Best Of Francois Sagat 3 de Raging Stallion
 2010 - Four Play (Studio 2000, Estados Unidos)
 2010 - Boners de Raging Stallion
 2010 - Instinct de Raging Stallion
 2010 - Humongous Cock 7 de Raging Stallion
 2010 - Bed Room Eyes de Raging Stallion
 2010 - Unloaded (Raging Stallion, Estados Unidos)
 2010 - Inked Guys de Raging Stallion
 2010 - Hairy Boyz de Raging Stallion
 2010 - Cum de Lucas Entertainment
 2010 - Rafael in Paris de Lucas Entertainment
 2010 - The Art Of Fucking de Lucas Entertainment
 2010 - Coat Your Throat de Raging Stallion
 2010 - Reckless  (Hot House, Estados Unidos)
 2010 - Assassin de Lucas Entertainment
 2010 - Fuck Me Hard de Lucas Entertainment
 2010 - The Best Of Josh Weston de Falcon Studios
 2011 - Feet Extreme de Lucas Entertainment
 2011 - Back Room 17  (Hot House, Estados Unidos)
 2011 - Fuck de Lucas Entertainment
 2011 - Fuck Me Harder de Lucas Entertainment
 2011 - Heat Wave 2 de Lucas Entertainment
 2011 - Piss de Lucas Entertainment
 2011 - Blow Jobs de Lucas Entertainment
 2011 - Ross Hurston Collection (Hot House, Estados Unidos)
 2011 - Executives de Lucas Entertainment
 2011 - Hot Property de Falcon Studios

Website scenes
 2010 - Rafael Alencar and Ian de Manhunt (On The Hunt) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar and Kennedy de Manhunt (On The Hunt) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar and Drew Cutler de Manhunt (On The Hunt) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar , Ace and Edwin de Manhunt ( On The Hunt) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar, Roman and Renzo de Manhunt (On The Hunt) Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar, James and Dany de Manhunt (On The Hunt) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar, James and Blake de Manhunt (On The Hunt) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar, Kennedy and Logan de Manhunt (On The Hunt) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar, Ian and Peter de Manhunt (On The Hunt) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar and Dylan Hauser de Men.com (Drill My Hole) - Estados Unidos 
 2010 - Rafael Alencar and Tony Hunter de Men.com (Drill My Hole) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar and Braxton Bond de Men.com (Drill My Hole) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar and Leon Knight de Men.com (Drill My Hole) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar and Devin Moss de Men.com (Drill My Hole) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar and Johnny Rapid de Men.com (Drill My Hole) - Estados Unidos
 2010 - Rafael Alencar and Gavin Waters de Men.com (Drill My Hole) - Estados Unidos
 2011 - Rafael Alencar solo de Falcon Studios (Hot Property) - Estados Unidos
 2011 - Rafael Alencar solo de HD studios - Estados Unidos
 2011 - Rafael Alencar solo de HD studios - Estados Unidos

Ligações externas 
 Site officiel de Rafael Alencar.
 Rafael Alencar, les DVD distribution France et Europe

Atores pornográficos do Brasil
Naturais de João Pessoa
Pessoas LGBT do Brasil
Atores pornográficos LGBT
Modelos de capa da G Magazine